

Pessoas
José Emílio-Nelson
José Emílio Augusto
José Emílio Furtado

Desambiguações de antropônimos